Renjifo ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Renjifo (* 1972), spanischer Theaterregisseur 
 Gustavo Adolfo Renjifo (* 1953), kolumbianischer Komponist und Sänger 
 Juan Manuel Renjifo, kolumbianischer Herpetologe